MPD (mina)
 zespoły mieloproliferacyjne
 Music Player Daemon
 mózgowe porażenie dziecięce